Дубачівка — річка в Україні, в Малинському районі Житомирської області. Ліва притока Кам'янки (басейн Прип'яті).

Опис 
Довжина річки приблизно 5,2 км.

Розташування 
Бере початок на сході від Великого Лісу. Тече переважно на південний схід понад Скуратами і впадає у річку Кам'янку, праву притоку Ужу.

Примітки

Джерела 
 Словник гідронімів України — К.: Наукова думка, 1979. — С. 184

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Малинського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці